Termenul „Birocrație” se poate referi la:

 Birocrație – ansamblul unei instituții
 Birocrație (activitate)

Terminologie administrativă